Polizeibehörde steht für:

 im Allgemeinen  staatliche oder kommunale Behörden, die mit polizeilichen Aufgaben betraut sind. 
 in Deutschland eine Behörde, die gemäß den Polizeigesetzen der Länder oder des Bundes den klassischen Polizeivollzugsdienst oder verwaltungspolizeiliche Aufgaben z. B. als Ordnungsbehörde wahrnimmt.
 Polizeibehörde (Einheitssystem) – in Ländern mit polizeirechtlichem Einheitssystem (Baden-Württemberg, Bremen, Sachsen) eine Behörde, die Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrnimmt. Sie ist organisatorischer Teil der Polizei, gehört aber nicht zum Polizeivollzugsdienst.
 in einigen Städten Baden-Württembergs und Sachsens die Bezeichnung, unter dem der Gemeindevollzugsdienst nach außen hin auftritt